Trechnites är ett släkte av steklar som beskrevs av Thomson 1876. Trechnites ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Trechnites